Ghani ist der Familienname folgender Personen: 

 Abd al-Aziz Abd al-Ghani (1939–2011), jemenitischer Politiker
 Ahmed Yasin Ghani (* 1991), irakischer Fußballspieler
 Aschraf Ghani (* 1949), afghanischer Politologe, 2014 bis zu seiner Flucht 2021 Staatspräsident Afghanistans
 Assad Abdul Ghani (* 1976), maledivischer Fußballspieler
 Mariam Ghani (* 1978), US-amerikanische Künstlerin afghanisch-libanesischer Abstammung
 Rula Ghani (* 1948), Gattin des afghanischen Präsidenten Aschraf Ghani
 Shahfiq Ghani (* 1992), singapurischer Fußballspieler
 Usman Ghani (* 1996), afghanischer Cricketspieler